

Patronyme 
Parisi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Alessandro Parisi (1977 -), footballeur italien ;
 Alice Parisi (1990-) footballeuse italienne ;
  (1973-), footballeur italien ;
 Angelo Parisi (1953 -), judoka français, d'origine italienne ;
  (1961-), essayiste italienne ;
 Arturo Parisi (1940 -), personnalité politique italienne ;
  (1883-1931), magistrat et poète italien ;
  (1960-), entraîneur de volley-ball italien ;
  (1933-), actrice italienne ;
  (1710-1794), prêtre et écrivain italien ;
  (1930-), homme politique italien ;
 Giovanni Parisi (1967-2009), boxeur italien ;
 Giorgio Parisi (1948-), physicien et universitaire italien, prix Nobel de physique 2021 ;
  (1979-), footballeur italien ;
 Giuseppe Parisi (1745-1831), militaire italien ;
  (1968-), journaliste et homme politique italien ;
 Paolo Parisi (1980-), dessinateur de bande dessinée italien ;
  (1931-1985), entrepreneur italien ;
  (1892-1955), chanteur italien ;
  (1957-), chef d'orchestre italien ;
 Jordane Parisi (1992-), Directeur artistique français, d'origine italienne.

Toponyme 

 Parisi, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo.

Patronyme italien